Abdij van Maria Laach in Duitsland
 De plaats Maria Laach am Jauerling in Oostenrijk